Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2011 — 4-й чемпионат Белоруссии по пляжному футболу. Чемпионат проходил по системе гран-при.

Чемпионом впервые стал борисовский БАТЭ.

Участники чемпионата

Календарь

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки по амплуа

Ссылки 
 Итоги чемпионата на сайте БФФ

Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу